De Servische voetbalclub FK Vojvodina speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Vojvodina

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Servië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Vojvodina
FK Vojvodina